La Fête des martyrs peut se référer à différents événements historiques ou religieux, selon le pays.

Événements historiques 
 
 Birmanie : la Fête des martyrs birmans, le , en souvenir de l'assassinat d'Aung San et ses 6 collègues en 1947,
 Liban et Syrie : le , en mémoire des nationalistes exécutés à Beyrouth et Damas par Djemal Pacha, wali ottoman local en 1916,
 Sao Tomé-et-Principe : la Fête des martyrs de la Libération, le ,
 Togo : Fête des martyrs du ,
 Tunisie, la Fête des martyrs, commémorant les événements du 9 avril 1938,
 la Fête des martyrs de la liberté, durant la révolution française.

Événements religieux 
Dans la religion catholique :
  : fête des martyrs chinois,
  : fête des martyrs du Viêt-Nam.